Церковь Святого Роха:
 Церковь Святого Роха (Лиссабон)
 Церковь Святого Роха (Париж)
 Церковь Сан-Рокко (Венеция)
 Костёл Святого Роха (Минск)
 
 Костел Святого Роха ( Гродно)
 Костел Святого Роха (Полочаны)
 Костел Святого Роха (Шабуны)